Marković Selo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Ogulina, Karlovačka županija.
Maleno selo povezano s Ogulinom od 1933. preko mosta »Vražji prelaz«.

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 58 stanovnika te 23 obiteljskih kućanstava.

Izvori 

Naselja u Karlovačkoj županiji